Natalia Rodríguez Arroyo – attrice spagnola
Natalia Rodríguez Martínez – mezzofondista spagnola
Natalia Rodriguez – modella argentina